Salgó László (1910–1985) rabbi 
Salgó László (1921–1993) újságíró, történész
Salgó László (1951–2019) rendőrtábornok
 Salgó László Péter (1986–) jogász, államtitkár